Antenna (schaaldieren), het tweede aanhangsel van het kopsegment bij Crustacea (schaaldieren)
Antenna (film), een Nederlandse film uit 1969
Antenna (organisatie), een Nederlandse organisatie uit 1986 die het gebruik van e-mail trachtte te bevorderen
Antenna (verzetsblad), een Nederlands verzetsblad in de Tweede Wereldoorlog
Antenna (album), een muziekalbum van de Amerikaanse band ZZ Top
Antenna (nummer), een nummer van Fuse ODG